Ca l'Aubert del carrer Panyó, 3
 Ca l'Aubert del carrer Panyó, 5
 Ca l'Aubert del carrer Sant Cristòfor